НФЛ в сезоне 1943 — стал 24-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Чикаго Беарз — Вашингтон Рэдскинз 41:21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Игра за право играть в «Чемпионской игре» НФЛ:
 Вашингтон Рэдскинз 28, Нью-Йорк Джайентс 0

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1943.pdf Сезон 1943 года в деталях]

Сезоны НФЛ